Seníky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Seníky (Františkovy Lázně), Ansiedlung der Gemeinde Františkovy Lázně, Okres Cheb
 Seníky, Wüstung in der Gemeinde Křišťanov, Okres Prachatice